O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (ITIC) é uma instituição de pesquisas científicas que desenvolve estudos nas áres de tecnologia da informação e comunicação no Ceará, com sede em Fortaleza. Foi fundado em 1995 em parceria com empresas, governo do estado e universidades.

Ligações externas
 Página oficial

Instituições de pesquisa do Brasil
Ciência e tecnologia em Fortaleza